Banyeres de Mariola – provincia di Alicante
Banyeres del Penedès – provincia di Tarragona